Pagina – superficie di una foglia
Pagina – parte di un libro o di un periodico
Pagina web – tipo di documento digitale tramite il quale sono rese disponibili all'utente finale le informazioni del World Wide Web